Aver. kan som auktorsförkortning betyda:

 Leonid V. Averyanov
 Leonid Vladimirovich Averyanov

Robotskapade auktorsförkortningar